
Бе́лое о́зеро — гидроним.

Белоруссия 
 Белое озеро — озеро в Брестском районе Брестской области в бассейне Западного Буга.
 Белое озеро — озеро в Бешенковичском районе Витебской области в бассейне Западной Двины.
 Белое озеро — озеро в Бешенковичском районе Витебской области в бассейне Черногостницы.
 Белое озеро — озеро в Гродненской области в бассейне реки Пыранки.

Россия 
Алтайский край
 Белое озеро — озеро в котловине Колыванского хребта в Курьинском районе.

Архангельская область
 Белое озеро — озеро в Пинежском районе.
 Белое озеро — озеро в Плесецком районе.

Башкортостан
 Белое озеро () — озеро в бассейне реки Белой.

Бурятия
 Белое озеро () — озеро в Иволгинском районе, бассейн реки Селенги.

Вологодская область
 Белое озеро — озеро на западе Вологодской области.
 Белое — озеро в Вытегорском районе.

Карелия
 Белое — озеро в Карелии.

Красноярский край
 Белое озеро — озеро в Шарыповском и Ужурском районах.

Курганская область
 Белое озеро — озеро в Белозёрском районе.

Ленинградская область
 Белое озеро — озеро на территории города Гатчины.
 Белое озеро — озеро у деревни Белячиха в Радогощинском сельском поселении Бокситогорского района.
 Белое озеро — озеро у деревни Дмитрово в Радогощинском сельском поселении Бокситогорского района.
 Белое озеро — озеро в Волховском районе.
 Белое озеро — озеро в Кингисеппском районе.
 Белое озеро — озеро в Заклинском сельском поселении Лужского района.
 Белое озеро — озеро в Осьминском сельском поселении Лужского района.
 Белое озеро — озеро Тёсовском сельском поселении в Лужского района.

Московская область и Москва
 Белое — озеро в Шатурском районе, у города Шатуры.
 Белое — озеро в Шатурском районе, у деревни Дубасово.
 Белое — озеро в Шатурском районе, у села Власово.
 Белое озеро — озеро в Косино-Ухтомском муниципальном районе на востоке Москвы.

Нижегородская область
 Белое озеро — исчезнувшее озеро.

Псковская область
 Белое — озеро в Плюсском районе Псковской области (Лядская волость).
 Белое (Бельское, Низовское) — озеро в Гдовском районе Псковской области (Спицинская волость).
 Белое (Заозерье) — озеро в Гдовском районе Псковской области (Самолвовская волость).
 Белое (Дехино) — озеро в Гдовском районе Псковской области (Плесновская волость).
 Белое — озеро в Дновском районе.
 Белое — озеро в Лобковской волости Невельского района.
 Белое — озеро в Невельском районе Псковской области (Туричинская волость у д. Черные Стайки).
 Белое — озеро в Невельском районе Псковской области (Туричинская волость у д. Ольховец).
 Белое — озеро в Невельском районе Псковской области (Трехалёвская волость).
 Белое (Ажовское) — озеро в Островском районе Псковской области.
 Белое (Жгилево) — озеро в Порховском районе Псковской области (Славковская волость).
 Белое — озеро в Порховском районе Псковской области (Туготинская волость).
 Белое — озеро в Пустошкинском районе Псковской области, в бассейне реки Белявицы.
 Белое — озеро в Пустошкинском районе Псковской области (Гультяевская волость).
 Белое — озеро в Себежском районе Псковской области, на территории Себежского национального парка.
 Белое (Максютинское) — озеро в Себежском районе Псковской области, в бассейне реки Идрицы.
 Белое — озеро в Себежском районе Псковской области (Бояриновская волость).
 Белое (Свитьково) — озеро в Себежском районе Псковской области (Бояриновская волость).

Рязанская область
 Белое — озеро в Клепиковском районе, находится севернее озера Великого.
 Белое — озеро в Клепиковском районе, находится южнее озера Великого.
 Белое — озеро в Касимовском районе.

Томская область
 Белое озеро — озеро в историческом центре Томска.

Тюменская область
 Белое — озеро, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Ульяновская область
 Белое озеро — непроточное озеро в Николаевском районе, в средней части Приволжской возвышенности.
Белое озеро — озеро в Майнском районе
Чувашия
 Белое озеро () — карстовое озеро в Яльчикском районе.

Сербия 
 Белое озеро — озеро на севере Сербии.

Украина 
 Белое озеро — озеро в Беляевском районе Одесской области, в дельте Днестра.
 Белое озеро — озеро во Владимирецком районе Ровненской области.
 Белое озеро — озеро в Оболонском районе Киева.
 Белое озеро — озеро в Херсонской области.

См. также 
  (значения)
  (населённые пункты)
 Белое Озеро (фолк-группа) — российская фолк-группа.

Примечания